James Clerk Maxwell (1831–1879) – szkocki fizyk
 demon Maxwella, równania Maxwella, rozkład Maxwella
 makswel – jednostka strumienia magnetycznego
 Maxwell – brazylijski piłkarz
 Maxwell – amerykański muzyk
 Maxwell Motor Company – dawne amerykańskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 Maxwell Render – fizycznie poprawny, wieloplatformowy silnik renderujący do fotorealistycznych wizualizacji firmy Next Limit
 Robert Maxwell (1923–1991) – brytyjski wydawca i przedsiębiorca prasowy

Miejscowości w USA:
 Maxwell – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Story
 Maxwell – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Colusa
 Maxwell – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Lincoln
 Maxwell – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Colfax
Gminy w USA:
 Maxwell (ang. Maxwell Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Maxwell (ang. Maxwell Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lac qui Parle

Inne:
 Zatoka Maxwella – zatoka na Wyspie Króla Jerzego
 Maxwell – brytyjski film telewizyjny z 2007, z Davidem Suchetem w roli tytułowej

Przypisy